Lodi pode referir-se a:

Localidades 

 Lodi
 Lodi Vecchio

 Lodi (Califórnia)
 Lodi (Nova Jérsei)
 Lodi (Ohio)
 Lodi (Wisconsin)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos